Мировая группа — самая высокая ступень Кубка Федерации. В ней принимают участие сборные России, Италии, Испании, США, Франции, Китая, Чехии и Аргентины, которые посеяны следующим образом:
  Сборная России
  Сборная Испании
  Сборная США
  Сборная Италии

Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадают в плей-офф Мировой группы; там они поборются с командами из Мировой группы II за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сетка

Четвертьфиналы

Россия — Китай

Франция — Италия

США — Аргентина

Чехия — Испания

Полуфиналы

Италия — Россия

Чехия — США

Финал

Италия — США

См. также 
 Кубок Дэвиса 2009. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа